Tello de Castilla (Mérida, junio de 1337-Medellín, ) fue un noble castellano, hijo natural de Alfonso XI de Castilla y de Leonor de Guzmán, fue I señor de Aguilar de Campoo, Castañeda, Berlanga, Monteagudo y señor consorte de Lara y de Vizcaya.

Orígenes familiares 
Hijo de Alfonso XI de Castilla y de Leonor de Guzmán, sus abuelos paternos fueron Fernando IV de Castilla y la reina Constanza de Portugal. Y por parte materna era nieto de Pedro Núñez de Guzmán y de Juana Ponce de León. Tuvo varios hermanos, entre ellos Enrique II de Castilla y Fadrique Alfonso de Castilla, maestre de la Orden de Santiago, y fue hermanastro del rey Pedro I de Castilla.

Biografía 
Tello de Castilla, nacido en la ciudad de Mérida en el mes de junio de 1337, fue el sexto de los diez hijos extramatrimoniales de Alfonso XI de Castilla y de Leonor de Guzmán.

El 10 de enero de 1339, su padre le concedió como señorío los antiguos realengos de las merindades de Aguilar de Campoo que había tenido su difunto hermano Pedro de Aguilar y Liébana en Cantabria.

Después del asesinato de su madre en 1351 por orden de María de Portugal, Tello se refugió en Palenzuela. Su hermanastro el rey deseaba entrevistarse con él y envió a Juan García Manrique para impedir que Tello se fugara. Según La crónica de los reyes de Castilla de Pero López de Ayala, Tello fue a Palencia para encontrarse con su hermano y rendirle pleitesía. Al recordarle el rey Pedro la muerte de su madre, Leonor de Guzmán, Tello, que por entonces contaba con apenas catorce años de edad, respondió: Señor, yo non he otro padre, nin otra madre salvo la vuestra merced.

Como señor del Valle de Toranzo tuvo un coto de caza con casona en Esponzués (San Vicente de Toranzo), así como algunas otras posesiones en esta región que perteneció a la Corona de Castilla. En Esponzués ordenó la cría de jabalíes y la actividad de la cetrería.

Participó en la guerra civil que enfrentó a su hermanastro Pedro I de Castilla con su hermano Enrique II de Castilla, aunque mostraría un comportamiento errático, especialmente al abandonar con sus huestes el campo de batalla en Nájera. Siendo señor de Vizcaya fundó las villas de Marquina (1355), Elorrio (1356), Guernica y Guerricaiz (1366).

Testamentos y muerte 
Tello Alfonso de Castilla testó en 1368 y en 1370. En su último testamento legó Vizcaya y Valmaseda a su hermano el rey Enrique II de Castilla.

Como capitán general de la frontera con Portugal, participó en la guerra con dicho país, aunque no falleció en combate sino de enfermedad el 15 de octubre de 1370 en Medellín. Un estudio antropológico de la Universidad de Granada, realizado en 2012, ha permitido a varios investigadores encontrar indicios de que la muerte de Tello de Castilla en el siglo XIV pudo no haber sido natural.

Sepultura 

Recibió sepultura en el Convento de san Francisco de Palencia. Su sepulcro, después de haber permanecido oculto durante décadas en un arcosolio situado en la pared izquierda del presbiterio, fue descubierto en 1978 con motivo de unas obras y actualmente se encuentra colocado en la capilla de los Sarmiento, próximo a la sacristía de la iglesia del convento.

El sepulcro es de madera de nogal policromada. En la lauda reposa la figura yacente del difunto, vestido con el hábito franciscano y portando una espada en sus manos, aunque no se conserva la parte de la hoja. La cabeza, con cabellos rubios y barba, reposa sobre una almohada engalanada con los escudos de las casas de Aguilar y de Haro. Estos mismos escudos, sostenidos por angelotes, fueron reproducidos en el frontal de la lápida de piedra que se colocó en el siglo  y cuyo origen parece ser italiano. El frontal posterior de la caja sepulcral muestra un relieve de la Crucifixión que se conserva en mejores condiciones que el resto.

Matrimonio y descendencia 

El infante Tello de Castilla contrajo un único matrimonio que no le dejó descendencia y mantuvo relaciones extramatrimoniales con varias mujeres que le dejaron unos ocho hijos naturales que fueron legitimados. 

 Se unió en matrimonio el 15 de octubre de 1353 en Segovia con Juana de Lara, señora de Lara y de Vizcaya, asesinada por orden del rey Pedro I en 1359, aunque Tello, ocultando al principio la muerte de Juana para su beneficio, conservó el señorío de Vizcaya y el señorío de Lara, que fueron definitivamente incorporado a la Corona de Castilla después de su muerte. De este enlace no tuvo descendencia pero fue padre de varios hijos naturales legitimados.

 Con su concubina Elvira Martínez de Lezcano tuvo por lo menos dos hijas: 
 Constanza Téllez de Castilla que fue esposa del conquense Juan de Albornoz, VIII señor de Albornoz y III señor del Infantado.
 Leonor Téllez de Castilla,  quien heredó de su padre el señorío de Berlanga de Duero, casó con Juan Fernández de Tovar, almirante de Castilla y señor de Berlanga de Duero por su matrimonio.

 Con su otra concubina Juana García de Villamayor tuvo al menos una hija: 
Isabel Téllez de Castilla (m. 1401) que fue esposa de Pedro Vélez de Guevara, señor de Oñate.

 Con María de Calera tuvo una hija póstuma: 
 Juana Téllez de Castilla (n. 1370/71), que se casó con Juan de Baeza, señor de Ampudia.

 De una mujer o mujeres de nombres desconocidos tuvo por lo menos una hija y cuatro hijos más: 
 María Téllez de Castilla, quien contrajo un primer matrimonio con Álvar García de Albornoz «el Joven» (m. 1385), señor de Beteta, Utiel y Tragacete, copero mayor de Enrique II y Juan I, viudo de Elvira Álvarez. Después de enviudar, María volvió a casarse con Juan Hurtado de Mendoza, II señor de Almazán. Su padre le dejó en su testamento el señorío de Castañeda.
 Juan Téllez de Castilla (1355-batalla de Aljubarrota, 1385), II señor de Aguilar de Campoo, casado con Leonor de la Vega, señora de la Vega, de quien descienden los marqueses de Aguilar de Campoo y condes de Castañeda.
 Alfonso Téllez de Castilla  (n. antes de 1370), legitimado el 18 de febrero de 1371. Su tío el rey Enrique le dio por mayorazgo Tierra de la Reina, Siero y Portillo. Fue el segundo marido de Isabel de Haro de Baeza, viuda de Garci Fernández Manrique.
 Pedro Téllez de Castilla (n. 1370), I señor de Camporredondo, casado con María de Cisneros, señora de San Román de Hornija, hija de Gonzalo Gómez de Cisneros y de Urraca de Guzmán, señora de Villafrechós.
 Fernando Téllez de Castilla.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
 Genealogía de Tello Alfonso de Castilla. (en inglés)
 Sepultura de Tello Alfonso de Castilla en la iglesia de San Francisco de Palencia

Casa de Borgoña (España)
Señores de Vizcaya
Casa de Lara
Señores de España del siglo XIV
Nobles de Extremadura
Nacidos en Mérida (España)
Fallecidos en la provincia de Badajoz